Die Volksbank Kirnau eG ist ein deutsches Kreditinstitut mit Sitz in Rosenberg (Baden).

Organisationsstruktur 
Die Volksbank Kirnau eG ist eine Genossenschaftsbank. Rechtsgrundlagen sind das Genossenschaftsgesetz und die durch den Aufsichtsrat erlassene Satzung. Organe der Bank sind der Vorstand und der Aufsichtsrat.

Geschäftsausrichtung 
Die Volksbank Kirnau eG betreibt das Universalbankgeschäft. Im Verbundgeschäft arbeitet sie mit der DZ Bank, R+V Versicherung, Bausparkasse Schwäbisch Hall, Teambank, VR Smart Finanz und der Union Investment zusammen.

Filialstruktur 
Die Volksbank Kirnau eG unterhält insgesamt vier Geschäftsstellen. Diese sind alle mit einem Geldautomaten ausgestattet.
 Gemeinde Ahorn
 Bankstelle Ahorn
 Gemeinde Rosenberg
 Bankstelle Rosenberg
 Stadt Ravenstein
 Bankstelle Ravenstein
 Stadt Osterburken
 Bankstelle Osterburken

Historie 
Als älteste Rechtsvorgängerin der Volksbank Kirnau eG gilt die Sindolsheimer Bankstelle mit Gründungsdatum 20. Juni 1880. Diese damals erste Genossenschaft der Region firmierte als „Spar- und Hilfskasse Sindolsheim, eingetragene Genossenschaft“ und wurde im Genossenschaftsregister beim Amtsgericht Adelsheim, im damaligen Großherzogtum Baden, unter Nr. 1 Ad. geführt.

Der Rosenberger Sitz geht auf die örtliche Gründung der Rechtsvorgängerin „Ländlicher Kreditverein Rosenberg e.G.m.u.H.“, mit Datum 15. Januar 1902 im Genossenschaftsregister Adelsheim unter Nr. 5 Ad. eingetragen, zurück.

Weblinks 
 Website der Volksbank Kirnau eG

Einzelnachweise 

Kirnau
Unternehmen (Neckar-Odenwald-Kreis)
Rosenberg (Baden)
Gegründet 1880